Карбоне:

 Карбоне — коммуна в Италии, расположена в регионе Базиликата.
 Карбоне, Анджело (род. 1968) — итальянский футболист, полузащитник.
 Карбоне, Джорджо (1936—2009) — итальянский гражданин, провозгласивший себя князем «созданного» им же виртуального государства  Себорги.